FO poate fi:
 Insulele Feroe, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .fo, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Feroe
 Limba feroeză, codul ISO 639-1